Suita může být:
 suita – hudební skladba
 Suita (město) – město v Japonsku
 Suita Sóboku – japonský malíř
 Suita (doprovod)  – družina, průvod, doprovod (zejména mluví-li se o významné osobě)
 Suita (ubytování) – vícepokojové luxusní ubytování v hotelu

Reference